Per Sörensson kan syfta på:

* Per Sörensson (1841–1913), svensk präst och politiker
 Per Sörensson (1885–1933), svensk skolman och historiker